Anna Maria del Liechtenstein (1597-1640), figlia di Carlo I del Liechtenstein
 Anna Maria del Liechtenstein (1699-1753), figlia di Antonio Floriano del Liechtenstein